Дэн Ва́дис (, имя при рождении — Константи́н Дэ́ниел Вафиа́дис (); 3 января 1938, Шанхай, Китай — 11 июня 1987, Ланкастер, Калифорния, США) — американский  и , известный по главным ролям в итальянских фильмах 1960-х годов.

Биография 
Родился в греческой семье. Предки Вадиса происходили с острова Хиос (Греция).

Служил в Военно-морских силах США.

Хорошим другом Вадиса был актёр и культурист Гордон Митчелл, который и помог ему попасть в кинобизнес.

В конце 1950-х годов принимал участие в представлениях в ночном клубе актрисы Мэй Уэст.

Умер 11 июня 1987 года в Ланкастере (Калифорния) в машине в пустыне от случайной передозировки наркотиков.

Личная жизнь 
Был женат на Шэрон Джессап, в браке с которой имел сына Ника (известен как Nick V).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Dan Vadis

Киноактёры США
Актёры телевидения США
Иммигрировавшие в США из Китая